Il torneo ha visto vincitore l'italiano Adriano Panatta che ha battuto in finale l'americano Harold Solomon con il punteggio di 6-1, 6-4, 4-6, 7-6(3).

Teste di serie

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1976